

Osoby 
 Andrij Czajkowski (1857–1935) – pisarz ukraiński
 Andrzej Czajkowski (1905–1990) – polski rolnik, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Andrzej Czajkowski (1935–1982) – kompozytor i pianista
 Antoni Czajkowski (1816–1873) – poeta, tłumacz i prawnik
 Bogdan Czajkowski (1949–) – działacz opozycji antykomunistycznej
 Bogusław Czajkowski (1929–2016) – polski dziennikarz i publicysta
 Jan Euzebiusz Czajkowski (1811–1897) – polityk
 Jan Maciej Czajkowski (1947–) – samorządowiec
 Janusz Czajkowski (1945–) – okulista
 Jędrzej Czajkowski (1947–) – polski admirał floty
 Joannes Czajkowski (1896–1970) – poeta
 Józef Czajkowski (1872–1947) – polski malarz, architekt, brat Stanisława
 Józef Emil Czajkowski (1941–) – polski historyk i dziennikarz i działacz ludowy
 Krzysztof Czajkowski (ur. XVIII w.) – marszałek powiatu żytomierskiego, uczestnik konfederacji barskiej
 Krzysztof Czajkowski (1939–2020) – burmistrz miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w latach 1989–2002
 Krzysztof Czajkowski (ur. 1956) – lekarz położnik i diabetolog, profesor nauk medycznych
 Leszek Czajkowski (1967) – polski piosenkarz, poeta i publicysta
 Michał Czajkowski, Sadyk Pasza, Mehmed Sadyk Effendi (1804–1886) – polski pisarz
 Michał Czajkowski (1934) – kapłan archidiecezji wrocławskiej
 Modest Iljicz Czajkowski (1850–1916) – rosyjski dramaturg, brat Piotra
 Nikołaj Czajkowski – rosyjski działacz polityczny
 Piotr Czajkowski (1840–1893) – kompozytor rosyjski
 Piotr Czajkowski (ur. 1973) – polski artysta malarz
 Ryszard Czajkowski (1933) – dziennikarz, polarnik i podróżnik
 Stanisław Czajkowski (1878–1954) – polski malarz
 Stanisław Czajkowski (1904–1961) – polski filozof
 Teofil Czajkowski (1905–1981) – rusznikarz, powstaniec warszawski
 Władysław Czajkowski (Muzaffer Pasza) - turecki generał dywizji, gubernator autonomicznego Górskiego Libanu (1902-1907).
 Zbigniew Czajkowski-Dębczyński (1926–1999) – powstaniec warszawski

Inne 
 Stanisław Czaykowski (1899–1933) – polski kierowca wyścigowy
 Adrian Tchaikovsky, właśc. Adrian Czajkowski – brytyjski pisarz
 Czajkowskij – miasto w Kraju Permskim w Rosji
 Czajkowski – film
 Czajkowski – planetoida odkryta w Układzie Słonecznym 12 listopada 1974 roku